Shadow of the Law – film del 1926 diretto da Wallace Worsley
Shadow of the Law – film del 1930 diretto da Louis J. Gasnier